Крымы —  деревня в Опочецком районе Псковской области, Болгатовская волость
 Крымы —  название крымских цыган